Андре Резон (; ок. 1640,  — , ) — французский  и , один из наиболее значительных органистов Франции и конца XVII века.

Вырос в Нантере, служил органистом в храмах Парижа. Был учителем Луи Николя Клерамбо. Составил два органных сборника (1688, 1714). В первом из них он призывает «запертых в провинциальных монастырях органистам и органисткам» знакомиться с более современной музыкой, с «новой, приятной и содержательной манерой». Советский музыковед Михаил Друскин, сравнивая Резона с Жаном-Анри д’Англебером-старшим, называет его творческое наследие более обширным и характеризует его следующим образом «В пьесах Резона используются концертирующие голоса, переклички, эффекты эхо. Регистры и мануалы постоянно сменяются. Выдвигается на первый план мелодическая линия, по-клавесинному изысканно орнаментированная. Связь с литургическими темами нарушается».

Тема композитора Резона использована в знаменитой Пассакалии до минор Иоганна Себастьяна Баха (BWV 582).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Родившиеся в XVII веке
Академические музыканты Франции